«Владения султана» (, , Sultanat) — индийский фильм, снятый режиссёром Мукулом С. Анандом и вышедший в прокат в 1986 году. Роли исполнили Дхармендра, Санни Деол, Шридеви, Амриш Пури, Шакти Капур, Том Олтер. Фильм стал дебютом для Карана Капура (сына Шаши Капура) и Джухи Чавлы. В прокате картина успеха не имела. Первый фильм, где Дхармендра появляется вместе со своим старшим сыном Санни.

Сюжет 
Султан — единственный сын Разоулли Аль-Джаббара Аль-Нассера. Он обучен всему тому, что нужно, чтобы защищать себя и своё племя. Султан влюбляется в Шехзади Ясмин, захваченную войсками, а затем похищает её. В конце концов, девушка отвечает ему взаимностью. Разоулли убивает генерал Халид, а его жена теряет рассудок. Султан клянется отомстить за смерть отца…

Роли 
 Дхармендра — генерал Халид
 Санни Деол — Султан
 Амриш Пури — Разоулли Аль-Джаббара Аль-Нассер
 Шридеви — Шехзади Ясмин
 Том Олтер — Шах
 Шакти Капур — Шаккир
 Каран Капур — Самир, сын Халида
 Джухи Чавла — Зарина, невеста Самира

Песни

Ссылки 

Фильмы на хинди
Фильмы на урду
Фильмы-боевики Индии
Фильмы Индии 1986 года
Фильмы Мукула Ананда